Drot bzw. Dròt steht für:

 Drot, skandinavische Bezeichnung für Herr 
 Dròt, okzitanische Bezeichnung für den Fluss Dropt in Südfrankreich

Drot ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Drot († 1503), kurpfälzischer Marschall und sagenhafter Ritter, siehe Hans von Trotha
 Jean-Marie Drot (1929–2015), französischer Schriftsteller und Dichter

Siehe auch:

 Drotten